Miejsce o nazwie Cortina:
 Cortina d’Ampezzo – miejscowość i gmina we Włoszech.
 Cortina (dworek), budowle do użytkowania rolniczego, które są ograniczone ścianami kamiennymi.
 (50240) Cortina –  planetoida z grupy pasa głównego asteroid.
 Cortina sulla Strada del Vino – włoskie miasteczko i gmina w regionie Trydent-Górna Adyga.

Osoby o nazwisku lub imieniu Cortina:
 José Manuel Cortina (1880-1970) – kubański polityk, prawnik i dziennikarz.
 Danilo Cortina (ur. 8 czerwca 1987 w Katanii), włoski siatkarz.
 Adela Cortina, hiszpańska filozof.
 Alfonso Cortina, hiszpański biznesmen.
 Jon Cortina, hiszpański jezuita aktywny w Ameryce Środkowej.
 Juan Cortina, meksykański farmer, polityk, przywódca wojskowy, banita i bohaterem.
 Antonio Cortina Farinós, hiszpański malarz i rzeźbiarz pochodzący z Walencji.

Inne znaczenia:

 Cortina – w tangu argentyńskim krótki muzyczny przerywnik (20-60 sekund) pomiędzy tandami.
 Ford Cortina – produkowana w latach 1962-1982 dwu- i czterodrzwiowa limuzyna. 
 Lotus Cortina – wariant Forda składany przez Lotusa.
 MV Cortina – panamski statek pasażerski w służbie w latach 1996/97. 
 Cortina Cykle – amerykański producent ram rowerowych z siedzibą w Santa Barbara w Kalifornii.
 Cortina Systems – producent półprzewodników z siedzibą w Sunnyvale, Kalifornia.
 SG Cortina – drużyna hokeja na lodzie w Cortina d’Ampezzo.
 Cortina – w mikrobiologii, jest to welon, który rozciąga się od rdzenia do kapelusza grzyba.